Triewald ist der Familienname folgender Personen: 

 Mårten Triewald (1691–1747), schwedischer Ingenieur 
 Samuel von Triewald (1688–1742), schwedischer Lyriker